Кизомба:

 Кизомба — нефтяное месторождение в Анголе.
 Кизомба — танец в Анголе.
 Кизомба - стиль музыки в Анголе